Андре́й Влади́мирович Кагаде́ев (сценический псевдоним Хафизулла Улсанбаирович Сагитдулов; родился 9 июля 1961 года в Москве) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист, основатель и лидер группы «НОМ».

Биография 
Родился в Москве 9 июля 1961 года. Детство и юность провёл в городе Пушкине со своим братом Сергеем Кагадеевым. В старших классах играл на гитаре в школьном ансамбле вместе с будущим первым барабанщиком группы «НОМ» Николаем Родионовым.

Учился в Ленинградском механическом институте по специальности инженер-радиомеханик, где познакомился с Сергеем Бутузовым и Дмитрием Тихоновым. Вместе с ними и со своим братом Сергеем образовал группу «НОМ». Является основным автором музыки и текстов группы, бас-гитаристом, ксилофонистом, бэк-вокалистом. После раскола «НОМа» на две части в 1997 году («НОМ-Жир» и «НОМ-EURO») возглавил коллектив «НОМ-Жир».

Является режиссёром и основным сценаристом кинопостановок группы. Профессионально занимается живописью, вместе с Николаем Копейкиным и Владимиром Медведевым входит в объединение «Колдовские художники». Пишет прозу, стихи, драматургию.

Литературные произведения 
 Страус (в соавторстве с Сергеем Бутузовым)
 Супертексты (Тексты песен группы «Н. О. М.»)
 Танец Ханумана (в соавторстве с Сергеем Бутузовым) (1997)
 Чудовища (в соавторстве с Сергеем Бутузовым) (2000)
 Реальные стихи (Сборник стихов, текстов песен и рисунков разных лет) (2004)

Фильмы студии «НОМФИЛЬМ» 
режиссёр, автор сценария А.Кагадеев
 Волшебный магнит (1992)
 Хозяева СССР, или Обезьянье рыло (1994)
 НОМ в Москве (1996)
 Сделано в Европе (1997)
 Слонёнок Гобо (1997)
 Жбан дурака (2000)
 Пасека (2001), премия фестиваля «Стык-2002»
 Геополипы (2004)
 Беларуская быль (2006)
 Фантомас снимает маску (2007)
 Коричневый век русской литературы (2008)
 Звёздный ворс (2011)

Ссылки 
 группа НОМ официальный сайт
 

Бас-гитаристы СССР
Бас-гитаристы России
Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР
Персоналии:Ленинградский рок-клуб
Выпускники БГТУ «Военмех»
Художники по алфавиту
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Андеграунд